Battlefield est un terme anglais signifiant champ de bataille.

Jeux vidéo 

C'est également le nom d'une série de jeux vidéo de tir subjectif : Battlefield (série). cette série comprend:
 Battlefield 1942
 Battlefield Vietnam
 Battlefield 2
 Battlefield 2142
 Battlefield 2: Modern Combat
 Battlefield: Bad Company
 Battlefield Heroes
 Battlefield PLAY4FREE
 Battlefield 1943
 Battlefield: Bad Company 2
 Battlefield 3
 Battlefield 4
 Battlefield Hardline
 Battlefield 1
 Battlefield V
 Battlefield 2042

Titre d'épisode 
 Battlefield est le nom d'un épisode de 1989 de la série de science-fiction Doctor Who

Toponyme 
 Battlefield, une ville du comté de Greene, dans le Missouri, aux États-Unis.